Kühnau steht für folgende Orte:
 Großkühnau, ein Ortsteil der Stadt Dessau-Roßlau, Sachsen-Anhalt
 Kleinkühnau, ein Ortsteil der Stadt Dessau-Roßlau, Sachsen-Anhalt

Kühnau ist der Familienname folgender Personen:
 Heinz Kühnau (1921–1982), deutscher Gewerkschafter (FDGB) und Politiker (SED)
 Joachim Kühnau (1926–2021), deutscher Mediziner

 Reiner Kühnau (* 1936), deutscher Mathematiker

Siehe auch:
 Kuhnau